Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie León. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 24000.

 
Leon